Nimfa je lahko:

 nimfa, bitje iz grške mitologije
 nimfa (biologija), stopnja v razvoju žuželke z nepopolno preobrazbo
 nimfa (papiga)